
Уэ́йл () — английская фамилия и топоним.

Люди 
  (1668—1739)
 Уэйл, Джеймс (1889—1957) — кинорежиссёр, один из основателей жанра фильма ужасов в звуковом кино.
  (род. 1951) — английский радио- и телеведущий.
 Уэйл, Джозеф (1875—1976) — американский преступник, мошенник по прозвищу Жёлтый парень (Yellow Kid).
  (1842—1910) — британский инженер, конструктор локомотивов.
  (1805—1887) — канадский художник английского происхождения.
  (1721?—1786) — английский художник, иллюстратор.
  (1701—1796) — английский эсквайр, писатель.
 Вэйл, Уильям (1914—1981) — лётчик-ас Британских ВВС, участник Второй мировой войны.
  (1765—1845) — английский генерал, губернатор Мартиники.
Вымышленные
  — персонаж DC Comics.

Топонимы 
Острова
 Уэйл — Аляска, США.
  — Хэмпшир, Англия.
Прочие
  — бухта штата Орегон, США.
  — озеро в Миннесоте, США.
Составные
  — поселение в Нунавуте, Канада.
  — островок в Род-Айленде, США.

Whale 
  — шведская рок-группа (1993—1999)
  — американская подводная лодка (1942—1960)
  — американская подводная лодка (1968—1996)

См. также 
 Уэйлс
 Wale — американский рэпер.